Le mot pavillon est un nom commun, plus rarement un nom propre, qui peut faire référence à :

Marine 
  Pavillon, pièce d'étoffe rectangulaire hissée dans la mâture ou à l'arrière d'un navire, pour indiquer sa nationalité, son appartenance à un armement maritime commercial ou à un club, ou encore pour transmettre des messages en signalisation maritime.
 Pavillon de complaisance, la dénomination d'un pays dans lequel des navires sont immatriculés pour des raisons de réduction des coûts, rendue possible par leur législation peu contraignante concernant (principalement) la fiscalité et le droit du travail (terme péjoratif).

Anatomie 
 Pavillon auriculaire, partie visible de l'oreille ; notamment le pavillon auriculaire humain.

Architecture et urbanisme 
 Pavillon, initialement tente militaire sur plan polygonal régulier ou rond, terminée en pointe (voir aussi : Pavillon en héraldique); puis bâtiment de cette forme, petite maison particulière, ou une petite propriété privée avec un jardin qui constitue une forme d'urbanisme de masse (les cités pavillonnaires) et/ou un édifice d'architecture raffinée :
 Pavillon de chasse
Pavillon de banlieue
Pavillon français, fabrique de jardin construite pour Louis XV et Madame de Pompadour par Ange-Jacques Gabriel au sein du Jardin français du Petit Trianon, dans le parc du château de Versailles.
 toit « en pavillon », forme de toit à trois ou plusieurs versants sur plan polygonal régulier.

Objets divers 

 Pavillon, partie haute de la caisse d'une voiture hippomobile, puis d'une carrosserie automobile, nom donné à certains types de diligence.
 Pavillon, extrémité évasée d'un instrument à vent, d'un phonographe, de certains types de violons et de divers autres instruments, qui permet de favoriser la diffusion du son.
 Pavillon, partie conique d'un diamant taillé en brillant.
  (mot qui désigne une tente de campement), étoffe circulaire de tissu blanc ou doré qui recouvre le ciboire, nommée ainsi car elle a la même forme que la tente romaine.
 Pavillon, sorte de parasol jaune et rouge, qui est avec le tintinnabulum l'un des insignes d'une basilique.

Patronyme 

 Nicolas Pavillon (1597-1677), ecclésiastique français ;
 Étienne Pavillon (1632-1705), avocat et poète français ;
 Jean-François du Cheyron du Pavillon (1730-1782), officier de marine français.

Toponyme 

 Les Pavillons-sous-Bois, commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis.
 Les Pavillons du Futuroscope, descriptif de toutes les attractions du parc du Futuroscope de Poitiers.

Hydronyme 

 Rivière du Pavillon, affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC de Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.
 Rivière du Pavillon Est, affluent de la rivière du Pavillon, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC de Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.

Odonyme 
 Avenue, place et

Littérature 
 Le Rêve dans le pavillon rouge, un des grands romans de la littérature classique chinoise.

Voir aussi 
 

Pavilion ou pavillion (pavillons en anglais) peut faire référence à :
 Pavilion, ville de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Pavilion, ville de l'État de New York ;
 Pavillion, ville du Wyoming ;
 Brighton Pavilion, résidence royale située à Brighton en Angleterre ;
 Pavillon des sociétés savantes, bâtiment construit à Caen au  ;
 HP Pavilion, salle omnisports localisée à San José en Californie, sponsorisée par l'entreprise informatique Hewlett-Packard ;
 HP Pavilion, type d'ordinateur produit par Hewlett-Packard.


Homonymie de toponyme
Patronyme français